Noorniakkat Immikkeertivat bezeichnet:
 Noorniakkat Immikkeertivat (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Noorniakkat Immikkeertivat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland